Дејвисон има више значења:
 Округ Дејвисон (Јужна Дакота)
 Дејвисон (Мичиген)